La denominación Municipio de Cypress Creek puede hacer referencia a distintos municipios de Estados Unidos:

 Municipio de Cypress Creek, en el condado de Bladen en el estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Municipio de Cypress Creek, en el condado de Duplin en el estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Municipio de Cypress Creek, en el condado de Franklin en el estado estadounidense de Carolina del Norte.